Gaolan Chengguanzhen (kinesiska: 皋兰城关镇, 皋兰县) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 36 kilometer norr om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Gaolan Chengguanzhen är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Gaolan Chengguanzhen består i huvudsak av gräsmarker.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu

WP:Projekt Kina